D&D est un sigle pouvant désigner:
 D&D (où D&D signifie Dance & Dream), un groupe japonais de musique pop ;
 Donjons et Dragons, un jeu de société ;
 Demonduchrist & Diaboloe, une société à la tête de Craft N Axes.